Азадеган-лига 2009/2010 годов () — 9-й сезон Азадеган-лиги с момента её создания. Сезон стартовал 8 октября 2009 года и закончился 8 июля 2010 года. В чемпионате приняли участие 28 команд.

Группа A

Команды

Турнирная таблица

Группа B

Команды

Турнирная таблица

Ссылки 
 Азадеган-лига 2009/10 на сайте soccerway.com

2009/2010
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2009 году
Спорт в Иране в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010